Vista Tower – grattacielo di Chicago
 Vista Tower – grattacielo di Kuala Lumpur